Jan Sierada (1918–1919)
 Piotra Kreczeuski (1919–1928)
 Wasil Zacharka (1928–1943)
 Mikoła Abramczyk (1944–1970)
 Wincent Żuk-Hryszkiewicz (1970–1982)
 Jozep Sażycz (1982–1997) 
 Iwonka Surwiłła (od 1997)

Rządy na emigracji
Białoruska Republika Ludowa
Polityka Białorusi